Acher (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Acher (rivier), een zijrivier van de Rijn in Baden-Württemberg